Гостиница «Россия» (1964/67—2007) — гостиница в Москве.
 Гостиница «Россия» (постр. 1961) — гостиница в Санкт-Петербурге.

 Гостиница «Власта» — бывшая гостиница «Россия» во Львове.